Bonaventure (metro w Montrealu)
 Bonaventure (miasto)
 Bonaventure (regionalna gmina hrabstwa)
 Bonaventure (wyspa)
 Bonawentura (imię)
 „Bonaventure” – angielski galeon z XVI wieku

Zobacz też 
 Bonawentura